Вади́м Про́хоров:
 Прохоров, Вадим Владимирович (род. 1974) — российский актёр театра и кино.
 Прохоров, Вадим Семёнович (1930—2020) — советский правовед, заслуженный юрист Российской Федерации.